CRI, Cri of cri kan verwijzen naar:
 de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), een landelijke politieafdeling in Nederland, opgeheven in 2000
 China Radio International (CRI), een radio-omroep/kanaal van de Volksrepubliek China
 Kleurweergave-index (Color Rendering Index, CRI), mate van kwaliteit van weergave van kleuren bij gebruik van een lichtbron
 Le Cri, Franstalige uitgeverij in België, opgeheven in 2013
 Composers Recordings, Inc. (CRI), Amerikaans muziekplatenlabel voor eigentijdse klassieke muziek, bestond van 1954 tot 2003

Zie ook 
 Cri Stellweg, Nederlands schrijfster
 Cri-du-chatsyndroom (5p), een aangeboren afwijking
 Le Cri du hibou, Franse film uit 1987